Saviozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Saviozzi (* 1960), französischer Autorennfahrer
 Stefano Saviozzi (* 1975), italienischer Rugby-Union-Spieler